Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Jo Durie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lise Gregory et Gretchen Rush.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Newport
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en juillet 1990